Příjmení Wilks nosí více významných osobností:

 Maurice Wilks (1904–1963) – britský automobilový a letecký inženýr
 Samuel S. Wilks (1906–1964) – americký matematik a akademik
 Spencer Wilks (1891–1971) – britský obchodník a průmyslník

Externí odkazy